Яни́на Серге́евна Студи́лина (род. 6 августа 1985, Омск) — российская актриса театра и кино, фотомодель, телеведущая.

Биография 
Родилась 6 августа 1985 года в Омске. Мать — врач, отец — юрист. Бабушка работала в космической отрасли.

До школы посещала танцевальный кружок.

В 2000 году окончила театрально-музыкальную школу им. С. З. Казарновского. В 2007 году окончила Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации.

По совету Валерия Баринова пошла учиться в театральный вуз. В 2011 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина (курс Маркина В.М., Поглазова В. П.). В 2012—2013 годах училась в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. В это время она снялась с Гонсало Варгасом и Джеймсом Бибери в пилотной серии триллера «Russian Room».

Первой серьёзной киноролью стала работа в фильме Фёдора Бондарчука «Сталинград», в котором сыграла Машу.

Снималась в ситкоме канала ТНТ «Остров», в котором исполнила роль Ольги.

Личная жизнь 
Была замужем за Александром Роднянским-младшим, сыном кинопродюсера Роднянского, с которым состояла в отношениях с 2008 года. Пара объявила о разводе в июне 2022 года.

30 декабря 2016 года родила дочь Анну Роднянскую.

Младший брат — Глеб (род. в 2001).

Фильмография 
 — — Кто в доме хозяин? — Мила
 — — Счастливы вместе — подруга Светы Букиной
  — Живописная авантюра — Юлия, девушка Максима Ильина
  — Контракт на любовь
  — Школа № 1 — Кристина
  — ГИБДД и т. д.
  — Одна ночь любви — Полина, крепостная девушка в загородном имении Урусовых, бывшая любовница Петра Каульбаха
  — Провинциалка — Юлия
 — — Ранетки — Полина Зеленова, внучка Эмилии Зеленовой, бывшая девушка Игоря Гуцулова, лучшая подруга, сначала - Маргариты Лужиной, затем - Ольги Лебедевой
  — Город соблазнов —  Анастасия Гончарова
  — Солдаты 16: Дембель неизбежен — Ирина Ежова, старший сержант секретной части
  — Ясновидящая — Маргарита
  — Воронины — Алина, соседка Леонида Воронина (2 сезон 15 серия (35))
  — Галыгин.ру —  Джонс, американка
  — Однажды в милиции — аферистка
  — Пончик Люся — Маргарита Панченко, бывшая фотомодель, дочь Надежды и Евгения Панченко, бывшая жена Дмитрия Власова, невеста Владимира Ермолова, лучшая подруга Екатерины Власовой
  — Белая гвардия — Анюта (Аннушка)
  — ЧС. Чрезвычайная ситуация — Кристина
  — Сталинград — Мария
  — Дело Ангела — Ирэн, подруга Аиды
  — Нереальная любовь — Елена
  — Турецкий транзит (сериал) — Рита Звонарёва / Наташа Тимофеева
  — Чужая жизнь — Зоя Калашникова
  — Красная королева — Тата Смирнова
  — Остров — Ольга Фейгус
  — Агенты 003 — камео
  — Остров-2 — Ольга Фейгус
  — Доктор Рихтер-2 — Алла
  — Трезвый водитель
  — Красотка в ударе — Анна
  — Седьмая симфония ― Лидия Клейман, певица Ленконцерта
  — Сёстры — Елена Капитанова

Работа на телевидении 
 Одна из ведущих телеканала Russian Travel Guide TV.
 В 2021 году участвовала в проекте телеканала «Россия-1» «Танцы со звёздами» в паре с Денисом Тагинцевым. Дошла до финала.
 В 2021 году участвовала в проекте «Первого канала» «Ледниковый период» в паре с Виталием Новиковым.

Роли в клипах 

 В 2004 году снялась в клипе «Единички» уфимской группы Via Chappa в главной роли.
 В 2015 году снялась в клипе Стаса Михайлова — «Сон, где мы вдвоём».

Примечания

Ссылки 
 Страница на Ruskino.ru

Фотомодели России
Телеведущие России
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации